Klettenberg ist der Name von Ortschaften in Deutschland:
 Klettenberg (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Klettenberg (Hohenstein), Ortsteil der Gemeinde Hohenstein, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Klettenberg steht auch für:
 Grafschaft Klettenberg im südlichen Harzvorland
 Klettenburg, früher auch Klettenberg, Clettenberg bzw. Clettenburg genannt
 Die Zweig derer von Praunheim genannt Klettenberg (Praunheim (Adelsgeschlecht)#Reichsschöffen von Praunheim-Sachsenhausen)

Klettenberg bezeichnet folgende Personen:
 Johann Hektor von Klettenberg (1684–1720), deutscher Alchemist
 Susanne von Klettenberg (1723–1774), deutsche Stiftsdame und Schriftstellerin